16-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 14 по 19 марта 1981 года. Победу одержал итальянский велогонщик Франческо Мозер.

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов (включая пролог), общей протяженностью 835 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1981 на FirstCycling

1981 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1981 году
Март 1981 года